

Toponyme 

 Saint-Maixant, commune française de la Creuse
 Saint-Maixant, commune française de la Gironde

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France